Бикова Віра Валентинівна (більш відома під прізвищем Алентова; *1942) — радянська і російська актриса театру і кіно, народна артистка Росії
 Бикова Єлизавета Іванівна (*1913-†1989) — третя в історії чемпіонка світу з шахів, заслужений майстер спорту, міжнародний гросмейстер
 Бикова Раїса Петрівна (*1928-†1999) — український архітектор-реставратор, архітектор інституту «Укрпроектреставрація»
 Бикова Римма Олександрівна (*1926-†2008) — радянська і російська актриса, режисер, народна артистка РРФСР
 Бикова Тамара Володимирівна (* 1958) — радянська легкоатлетка, перша чемпіонка світу в стрибках в висоту (1983).

Бикова — присілок, Богдановицький міський округ, Свердловська область
 Бикова — присілок, Вагайський район, Тюменська область
 Бикова — присілок, Ішимський район, Тюменська область

Див. також 
 Бикова Гребля